Šutna (Kranj), een plaats in de Sloveense gemeente Kranj
 Šutna (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško